Desa Sindangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 109,93), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 107,74), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 107,53), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 107,76), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,65, long 107,38), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 107,17), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 107,26), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,95, long 106,92), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,65, long 106,85), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,46, long 107,73), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,10, long 107,16), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,18, long 107,37), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,25, long 106,20), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,32, long 106,16), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,07, long 107,78), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 108,51), 
 Desa Sindangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 108,77), 

Robotskapade Indonesienförgreningar